14e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 14e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid